Aleiodes carbonarius — вид паразитических наездников из семейства Braconidae (Ichneumonoidea) отряда перепончатокрылые насекомые.
Палеарктика (Австрия, Венгрия, Чехия, Россия). Длина буровато-оранжевого тела менее 1 см, переднего крыла — 4,1 мм. Усики состоят из примерно 40—60 флагелломеров.
Вид был впервые описан в 1857 году, а его валидный статус подтверждён в ходе ревизии, проведённой в 2020 году Корнелисом ван Ахтенбергом (Cornelis van Achterberg; Чжэцзянский университет, Ханчжоу, Китай), британцем Марком Шоу (Mark R. Shaw; National Museums of Scotland, Эдинбург, Великобритания) и Дональдом Куики (Donald L. J. Quicke; Chulalongkorn University, Бангкок, Таиланд). Включён в состав видовой группы Aleiodes apicalis group из подсемейства Rogadinae. Паразитируют на гусеницах бабочек рода Tholera из семейства Noctuidae (Lepidoptera) и окукливаются внутри их шкурки, которая, твердея, образует так называемую мумию.

Примечания

Литература 
 
 
 
Aleiodes
Животные, описанные в 1857 году
Насекомые Евразии